Paraná kan henvise til:

 Paraná – en elv (Sydamerikas næststørste) i Argentina, Paraguay og Brasillien.
 Paranã, Goiás – en elv i delstaten Goiás i Brasillien.
 Paraná (delstat) – en delstat i Brasil.
 Paraná, Argentina – en by i Argentina.
 Paraná Clube – et fodboldhold i brasilien.
 Paraná (kommune) – en brasiliansk kommune i delstaten Rio Grande do Norte.